Kleczyński ist der Familienname folgender Personen: